Solsona (Ilocos Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Norte
Solsona (Lleida), een gemeente in de Spaanse provincie Lleida